Третинна структура в хімії та біохімії — тривимірна структура макромолекули (білка, РНК або іншої), зазвичай визначена координатами її атомів.

Третинна структура переважно визначається первинною структурою макромолекули, що для лінійних полімерів, таких як більшість білків та РНК, є послідовністю мономерів (амінокислот або нуклеотидів) макромолекули. Через важливість третинної структури для функціонування макромолекул, багато робіт присвячено встановленню просторових структур. Найпоширенішими методами встановлення просторової структури зараз є рентгеноструктурний аналіз та ЯМР-спектроскопія. Методи кріоелектронної мікроскопії часто можуть дати приблизну форму молекули. Методи передбачення структури, найперше білків, здатні дати реалістичні структури деяких невеликих білків. Більшість встановлених структур макромолекул зберігаються в міжнародній базі даних «Банк даних білків» ().

 Третинна структура білків
 

Стереохімія